Геретсберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне. Население составляет 1154 человека (на 1 января 2007 года). Занимает площадь 37,53 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Лехнер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии